Europacupen i fotboll för landslag 1964 var en fotbollsturnering som spelades i Spanien mellan 17 juni till 21 juni 1964.

Förbundskapten: Poul Petersen

Förbundskapten: Lajos Baróti

Förbundskapten: José Villalonga

Förbundskapten: Konstantin Beskov

Externa länkar
Europacupen för landslag 1964 på rsssf.com

Europamästerskapet i fotboll för herrar